Nočeto ima više značenja:
 Nočeto (Asti)
 Nočeto (Đenova)
 Nočeto (Masa-Karara)
 Nočeto
 Nočeto (Savona)